Шулако́в () — російське прізвище. 

Відомі носії:
 Шулаков Віктор Олександрович (1942 —2009) — український театральний актор, режисер, драматург, педагог.
 Шулаков Віталій Юрійович (1983) — російський хокеїст.

Російські прізвища